Johannes Teutonicus ist der Name folgender Personen:

* Johannes Teutonicus (um 1180–1252), deutscher Ordensgeistlicher, Bischof in Bosnien, siehe Johannes von Wildeshausen
 Johannes Teutonicus (Bischof, II) (Jon der Deutsche), färöischer Geistlicher, Bischof der Färöer 
 Johannes Teutonicus Zemeke († 1245), deutscher Jurist und Autor